Juan Salazar puede referirse a:

 Juan de Salazar (1508-1560), conquistador español.
 Juan Nepomuceno Salazar (1812-1879), militar y político mexicano.
 Juan Salazar (1954-), cantante español e integrante del grupo Los Chunguitos.
 Juan Salazar Galindo (1877-1945), militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana.
 Juan Salazar Larraz (1961-), escritor taurino.